Friske ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Friske (um 1939–1987), deutsche Copilotin, siehe Paninternational-Flug 112
 Hans-Jürgen Friske, deutscher Medienwissenschaftler
 Matthias Friske (* 1968), deutscher Pfarrer und Regionalhistoriker
 Schanna Wladimirowna Friske (1974–2015), russische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Frieske